Альберик О’Келли де Гальвей (; 17 мая 1911, Брюссель — 3 октября 1980, там же) — бельгийский шахматист, граф, гроссмейстер (1956), гроссмейстер ИКЧФ (1962), международный арбитр (1962). 

Победитель 3-го чемпионата мира по переписке (1959—1961 гг.). 

Главный судья матчей на первенство мира (Петросян — Спасский, 1966) и (Петросян — Спасский, 1969), финального матча претендентов (1974), командного чемпионата Европы (1977). Шахматный теоретик и литератор. 7-кратный чемпион Бельгии (1937—1956). В составе команды Бельгии участник 8 олимпиад (1937—1968). Участник около 100 международных турниров.

Разработал систему в сицилианской защите 1.e4 c5 2.Кf3 a6.

Спортивные достижения

Книги 
 «34 Mal Schachlogik», 1964
 «The Sicilian flank game», 1969

Литература 
 
 Альберика О’Келли

Ссылки 
 Биография Альберика О’Келли  на сайте ФШР
 Выступления Альберика О’Келли на шахматных олимпиадах 
 Выступления Альберика О’Келли в Кубках европейских клубов 

Шахматисты Бельгии
Шахматные теоретики
Чемпионы мира по шахматам по переписке